Юн Лауквик (; род. , ) — норвежский  и .

Учился в Осло, затем в Кёльнской Высшей школе музыки у Михаэля Шнайдера (орган) и Хуго Руфа (клавесин), совершенствовал своё мастерство в Париже у Мари-Клер Ален. Лауреат первой премии Международной органной недели в Нюрнберге (1977). В 1980—2001 гг. — профессор Штутгартской Высшей школы музыки (среди его учеников, в частности, Йорг Халубек), с 2001 г. преподаёт в Осло.

Записал произведения Иоганна Себастьяна Баха, Карла Филиппа Эммануэля Баха, Иоганна Христиана Киттеля, Андре Резона.

Автор двухтомного учебника «Органная школа исторического исполнительства» (; первый том — барокко и классицизм, второй том — романтизм), редактор выходивших в Германии изданий музыки Георга Фридриха Генделя и Луи Вьерна. Выступает также как автор оригинальных органных сочинений.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт

Академические музыканты Норвегии
Преподаватели Штутгартской высшей школы музыки и театра
Преподаватели Королевской академии музыки